Onderdistrict in Indonesië
 Air Periukan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu
Plaats in Indonesië
 Air Periukan (plaats), een plaats in het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu